Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi

Lauréats 
Les Brésiliens Luisa Stefani et Rafael Matos remportent le tournoi en double mixte en battant en finale les Indiens Sania Mirza et Rohan Bopanna. Il s'agit de leur premier titre en Grand Chelem, toutes catégories confondues.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2023
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2023
Tennis en janvier 2023